Sirkka-Liisa est un prénom composé féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Sirkka-Liisa Anttila (née en 1943), femme politique finlandaise
Sirkka-Liisa Konttinen (née en 1948), photographe finlandaise 
 (1926-2008), joueuse professionnelle d'échecs finlandaise
 (née en 1943), peintre et artiste graphique finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais